Amerikai Egyesült Államok
 Goodland (Florida)
 Goodland (Indiana)
 Goodland (Kansas)
 Goodland (Minnesota)
 Goodland (Iron megye, Missouri)
 Goodland (Knox megye, Missouri)
 Goodland (Oklahoma)
 Goodland (Bailey megye, Texas)
 Goodland (Robertson megye, Texas)